Werk kan zijn:

 Arbeid (economie)
 Werken (arbeid), wat men doet of wat moet worden gedaan, al dan niet tegen betaling (baan); het product van die arbeid kan zijn:
 Werkstuk, dat wat is gemaakt;
 Opus (compositie), dat wat een kunstenaar e.d. heeft gemaakt;
 Werkplaats, de plek waar men werkt;
 Werk (civiele techniek), een bouwwerk;
 Hede (vlas), een synoniem van een korte afvalvezel van hennep of vlas;
 Werk (orgel), een afgezonderd deel van een orgel dat met een specifiek klavier of pedaal verbonden is, zoals een hoofdwerk of een rugwerk.